Výraz Löwenstein má více významů:

 Löwenstein (příjmení) 
 Löwensteinové jméno několika německých šlechtických rodů
 Brunšvický lev (německy Braunschweiger Löwe, zvaný též Löwenstein), pomník v Brunšviku
 Loewenstein Peak, vrch ve Viktoriině zemi v Antarktidě  
 
Löwensteinové je jméno několika šlechtických rodů:
 Löwenstein-Habsburg (1281–1464, vyhaslý), viz Hrabství Löwenstein#Habsburkové
 Löwensteinové (od roku 1476), později Löwenstein-Wertheimové, francký šlechtický rod
 Löwenstein-Wertheim-Freudenbergové, Löwenstein-Wertheim-Rosenbergové
 Löwensteinové, hesenský měšťanský a šlechtický rod (od 12. století dodnes)
 Löwenstein (Falc) (též Lewenstein), falcký šlechtický rod, vedlejší linie Randecků

Löwenstein je název následujících toponym:
 Löwenstein, město v zemském okrese Heilbronn, Bádensko-Württembersko
 Hrabství Löwenstein, někdejší hrabství v dnešním okrese Heilbronn, Bádensko-Württembersko
 Löwenstein, německý název pro Koziniec (Ząbkowice Śląskie), vesnici v Ząbkowickém powiatu, Dolnoslezské vojvodství, Polsko
 Löwenstein, německý název pro Lwowiec, vesnici v Bartoszyckém powiatu, Varmijsko-mazurské vojvodství, Polsko

Löwenstein je jméno následujících hradů a zámků:
 
 Löwenstein (hrad, Ilanz), zbytky hradu u Ilanz/Glion, region Surselva, kanton Graubünden, Švýcarsko
 Löwenstein (hrad, Falc), zřícenina hradu u Niedermoschelu, zemský okres Donnersberg, Porýní-Falc
 Löwenstein – německý název pro Vršatecký hrad, zřícenina hradu u Vršatského Podhradí (německy Löwenstein), Okres Ilava, Trenčínský kraj, Slovensko
 Löwenstein (hrad, Württembersko), zřícenina hradu v Löwensteinu, Zemský okres Heilbronn, Bádensko-Württembersko
 Löwenstein (zřícenina hradu), zbytky skalního hradu u Wingenu, arrondissement Haguenau-Wissembourg, Alsasko, Francie
 Löwenstein (zřícenina hradu, Hesensko), zbytky hradu Höhenburg u Oberurff-Schiffelbornu (Bad Zwesten), zemský okres Schwalm-Eder, Hesensko
 Löwenstein (zámek), zámek v Kleinheubachu, zemský okres Miltenberg, Bavorsko